Division I i ishockey 1954-55 var den 34. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 31. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. Turneringen havde deltagelse af 12 klubber, der var opdelt i to regionale puljer med seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to puljevindere gik videre til SM-finalen, der blev afviklet over to kampe.

Mesterskabet blev vundet af Djurgårdens IF, som blev svenske mestre for anden sæson i træk og fjerde gang i alt. I finalen vandt Djurgårdens IF over to kampe samlet med 17-5 over lokalrivalerne Hammarby IF. Begge finaler blev spillet på det nyopførte Johanneshovs isstadion i Stockholm. Djurgårdens IF var hjemmehold i den første finalekamp, hvor holdet undervejs var bagud med 1-3 men endte med at vinde med 6-3. I returkampen sejrede Djurgårdens IF med hele 11-2. De 13 mål i den anden finale var ny scoringsrekord for SM-finaler.

Djurgårdens IF var i SM-finalen for syvende gang i alt. Hammarby IF havde kvalificeret sig til slutkampen for 14. gang i alt, og det var sjette gang, at holdet måtte nøjes med sølvmedaljerne. De to hold havde ikke tidligere mødtes i en SM-finale.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Finaler 

De to puljevindere i Division I mødtes i finalen om det svenske mesterskab, der blev afviklet over to kampe, og hvor Djurgårdens IF samlet vandt med 17-5 over Gävle Godtemplare IK.

Spillere 

Djurgårdens IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Carl-Erik Andersson (3. SM-titel)
 Lennart Berglund (2. SM-titel)
 Lars Björn (3. SM-titel)
 Yngve Carlsson (3. SM-titel)
 Gösta Johansson (3. SM-titel)
 Yngve Johansson (3. SM-titel)
 Bengt Larsson (2. SM-titel)
 Stig Sjöstam (1. SM-titel)
 Sven Tumba (2. SM-titel)
 Hans Tvilling (3. SM-titel)
 Stig Tvilling (3. SM-titel)
 Bert Zetterberg (3. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1954/55  
 Ishockeytabeller - 1954-55  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1950-1959  
 Hammarby IF - Historia - 1954/55  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1954/55

Noter 

1954-55
1954-55
Ishockey i 1954
Ishockey i 1955